Котовського — колишня назва села Котівка (Харківська область, Зачепилівський район)
 Котовського — колишня назва селища Калинове (Донецька область, Амвросіївський район)